Майкиники ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итапетинга. Население составляет 6956 человек на 2006 год. Занимает площадь 404 км². Плотность населения — 16,8 чел./км².

Праздник города —  16 июля.

История 
Город основан 16 июля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.166.965,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.672,04 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,623 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия